Kinderhilfe bezeichnet:

 Leistungen und Aufgaben freier und öffentlicher Träger zugunsten von Kindern und Jugendlichen, siehe Kinder- und Jugendhilfe
 eine von 1942 bis 1955 bestehende Hilfsaktion des Schweizerischen Roten Kreuzes, siehe Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes
 die nichtstaatliche Kinderhilfsorganisation CFI Internationale Kinderhilfe
 die internationale Kindernothilfe
 die Casa-Alianza-Kinderhilfe
 die Kinderlachen-Kinderhilfe
 die McDonald’s Kinderhilfe
 die Kinderhilfe Saar
 die Arbeiterkinderhilfe der Schweiz (1933–1936)

Siehe auch:
 Kinderhilfswerk
 Deutsche Kinderhilfe